Mentrasto pode referir-se a:
 Mentha suaveolens
 Mentha rotundifolia
 Cedronella canariensis
 Mastruço

Desambiguações de biologia